Ахманова — женская форма фамилии Ахманов.

Известные носители 
 Ахманова, Анна Сергеевна (род. 1967) — российско-нидерландский биолог.
 Ахманова, Ольга Сергеевна (1908—1991) — советский лингвист.